Another Part of the Forest steht für:
 Another Part of the Forest (Theaterstück) ein Theaterstück von Lillian Hellman aus dem Jahr 1946
 Aus dem Dunkel des Waldes, eine US-amerikanische Verfilmung des Bühnenwerks von Michael Gordon aus dem Jahr 1948 (Originaltitel)